Mother Jones bezeichnet:

 Mary Harris Jones (genannt Mother Jones; 1837–1930), US-amerikanische Führerin der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung
 Mother Jones (Zeitschrift), US-amerikanische Zeitschrift, benannt nach Mary Harris „Mother“ Jones